Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Bailey che ha battuto in finale Mark Knowles 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Jeremy Bates (semifinali)
 Chris Wilkinson (semifinali)
 Dinu Pescariu (primo turno)
 Mark Knowles (finale)

 Simon Youl (primo turno)
 Stéphane Sansoni (primo turno)
 Mark Petchey (quarti di finale)
 Francesco Michelotti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1993